Batok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Batok, ö, Kalimantan Barat, 
 Desa Batok, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar